Bibern, localité et ancienne commune suisse du canton de Schaffhouse
 Bibern, localité et ancienne commune suisse du canton de Soleure